A Copa TV Sergipe de Futsal de 2015, também conhecida como XI Copa TV Sergipe, é a décima primeira edição do torneio da modalidade. Dezesseis equipes participaram da competição, disputada em 4 fases. O Moita Bonita conquistou a edição de 2015 e chegou ao seu quinto título da competição.

Sedes

Equipes participantes

Primeira Fase

Fases de Grupo

Grupo A

Jogos Únicos
{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:#FFFFFF;">
Primeira Rodada
<div class="NavContent" style=display:none>
|}
{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:#FFFFFF;">
Segunda Rodada
<div class="NavContent" style=display:none>
|}
{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:#FFFFFF;">
Terceira Rodada
<div class="NavContent" style=display:none>
|}
{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:#FFFFFF;">
Quarta Rodada
<div class="NavContent" style=display:none>
|}
{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:#FFFFFF;">
Quinta Rodada
<div class="NavContent" style=display:none>
|}

Grupo B

Jogos Únicos
{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:#FFFFFF;">
Primeira Rodada
<div class="NavContent" style=display:none>
|}
{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:#FFFFFF;">
Segunda Rodada
<div class="NavContent" style=display:none>
|}
{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
Terceira Rodada
|}
{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
Quarta Rodada
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">

|}

Desempenho por rodada

Clubes que lideraram cada grupo ao final de cada rodada:

Clubes que ficaram na lanterna cada grupo ao final de cada rodada:

 Fases finais 

Quartas de Finais

Semifinais
{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:#FFFFFF;">
Jogos de Ida
<div class="NavContent" style=display:none>
|}
{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:#FFFFFF;">
Jogos de Volta
<div class="NavContent" style=display:none>
|}

Final
{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:#FFFFFF;">
Jogo Único
<div class="NavContent" style=display:>
|}

Classificação Geral

Premiação

Ligações externas

 
 
 
 
 
 

Competições de futsal de Sergipe
Liga Nordeste de Futsal
Futsal de 2015 no Brasil